Denominacija ima več pomenov:

 denominacija (ekonomija)
 denominacija (religija)